Kárpáti Tamás (1946) újságíró, író, lapkiadó, főszerkesztő, műgyűjtő
 Kárpáti Tamás (1949) Munkácsy Mihály-díjas festő, grafikus